Heike – nome femminile tedesco
1732 Heike –  asteroide della fascia principale
Heike monogatari –  romanzo epico giapponese del XIV secolo